Agenda (Kansas)
Agenda (Wisconsin)